Fanfan steht für:

Personen:
 José-Karl Pierre-Fanfan (* 1975), französischer Fußballspieler
 FanFan, Pseudonym für Christine Fan (* 1976), taiwanische Singer-Songwriterin
 Fan-Fan, Pseudonym für Frances Irene Burge Griswold (1826–1900), französische Schriftstellerin
 Mose Se Sengo, bekannt als Fan Fan, kongolesischer Musiker
 Fanfan, Pseudonym für François Guillemot (* 1963), französischer Sänger u. a. der Punkband Bérurier Noir

Kunstwerke:
 Fanfan & Alexandre (Roman), Originaltitel Fanfan, Roman von Alexandre Jardin (1990)
 Fanfan & Alexandre, französische Filmkomödie von Alexandre Jardin aus dem Jahr 1993
 Fanfan la Tulipe (1907), französischer Kurzfilm
 Fanfan la Tulipe (1909), französischer Kurzfilm
 Fanfan la Tulipe (1925), französischer Spielfilm